Eadmund ist der Name folgender Personen:
 
 Eadmund von Durham (auch Edmund; † 1041), von 1021 bis 1041 Bischof von Durham
 Edmund Rich (auch: Edmund Rich von Abingdon oder Eadmund von Abingdon; * ca. 1170/1180, † 1240), Philosoph und Theologe
 Eadmund von Salisbury (Heiliger Eadmund, Hamund, Heahmund), von 868 bis 872 Bischof von Salisbury
 Eadmund von Winchester, von ca. 834 bis ca. 836 Bischof von Winchester
 Eadmundus, König von Ostanglien und Heiliger, † 869